Фас (фр. face — «обличчя») — сторона будь-чого, звернена до глядача.
 Кувр-фас (від фр. couvre-face — «прикрий-фас») — у бастіонній системі фортифікації — зовнішнє укріплення у формі літери V, що служить для прикриття фасів бастіону.
 Ваут Фас (фр. Wout Faes, нар. 3 квітня 1998, Мол) — бельгійський футболіст.